Бронниця — село в Україні, Могилів-Подільському районі Вінницької області

Інше
 Бронниця — пункт пропуску через Державний кордон України на кордоні з Молдовою